Harvey A. Bennett Sénior (né le  à Edington en Saskatchewan - mort le ) est un gardien de but professionnel canadien de hockey sur glace qui a joué pour les Bruins de Boston dans la Ligue nationale de hockey. Il est né à Edington en Saskatchewan et a marié Diana Helen Sullivan. De ses six fils, Harvey Bennett Jr., Curt Bennett et Bill Bennett ont joué dans la LNH. John Bennett a joué dans l'Association mondiale de hockey et Jim Bennett dans la Ligue internationale de hockey. .

Harvey Bennett est particulièrement fameux pour avoir encaissé le cinquantième but en cinquante match de Maurice Richard. Le but fut marqué avec les Bruins contre les Canadiens de Montréal le .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1941-1942 || Abbotts de Regina ||  || 13 || 8 || 3 || 1 || 730 || 28 || 2,30 || || 0 || || 5 || 3 || 2 || 300 || 16 || 3,20 || || 0 || 
|-
| 1942 || Abbotts de Regina || Coupe Memorial || 9 || 4 || 2 || 3 || 580 || 27 || 2,79 || || 1 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1942-1943 || Generals d'Oshawa || AHO || 14 || 12 || 2 || 0 || 840 || 42 || 3,00 || || 3 || || 7 || 6 || 1 || 420 || 20 || 2,86 || || 1 || 
|-
| 1943 || Generals d'Oshawa || Coupe Memorial || 9 || 5 || 4 || 0 || 540 || 35 || 3,89 || || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1943-1944 || Generals d'Oshawa || AHO || 26 || 23 || 3 || 0 ||  || 69 || 2,69 || || 3 || || 11 || 8 || 3 || 660 || 31 || 3,82 || || 1 || 
|-
| 1944 || Generals d'Oshawa || Coupe Memorial || 10 || 9 || 1 || 0 || 600 || 29 || 2,90 || || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1944-1945 || Bruins de Boston || LNH || 25 || 10 || 12 || 2 ||  || 103 || 4,20 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1944-1945 || Olympics de Boston || EAHL || 13 || 10 || 2 || 1 || 780 || 35 || 2,69 || || 1 || || 4 || 4 || 0 || 240 || 5 || 1,25 || || 0 || 
|-
| 1945-1946 || Olympics de Boston || EAHL || 45 || 25 || 11 || 7 ||  || 145 || 3,22 || || 2 || 0 || 12 || || || 720 || 30 || 2,50 || || 0 || 
|-
| 1946-1947 || Bears de Hershey || LAH || 60 || 34 || 15 || 11 ||  || 161 || 2,68 || || 5 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1947-1948 || Reds de Providence || LAH || 63 || 40 || 19 || 4 ||  || 242 || 3,84 || || 0 || 7 || 5 || 1 || 4 || 300 || 23 || 4,60 || || 0 || 
|-
| 1948-1949 || Reds de Providence || LAH || 67 || 43 || 18 || 6 ||  || 212 || 3,16 || || 3 || 0 || 14 || 8 || 6 || 900 || 41 || 2,73 || || 1 || 0
|-
| 1949-1950 || Reds de Providence || LAH || 60 || 31 || 26 || 3 ||  || 219 || 3,65 || || 0 || 2 || 4 || 2 || 2 || 240 || 16 || 4,00 || || 0 || 
|-
| 1950-1951 || Reds de Providence || LAH || 57 || 19 || 33 || 5 ||  || 218 || 3,40 || || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1951-1952 || Reds de Providence || LAH || 47 || 24 || 19 || 3 ||  || 160 || 3,45 || || 1 || 0 || 14 || 8 || 6 || 885 || 31 || 2,10 || || 1 || 0
|-
| 1952-1953 || Reds de Providence || LAH || 58 || 27 || 31 || 1 ||  || 224 || 3,82 || || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1953-1954 || Reds de Providence || LAH || 59 || 23 || 33 || 3 ||  || 230 || 3,90 || || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1954-1955 || Reds de Providence || LAH || 48 || 14 || 29 || 5 ||  || 192 || 4,00 || || 0 || 34 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1955-1956 || Reds de Providence || LAH || 3 || 0 || 3 || 0 || 180 || 17 || 5,67 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1955-1956 || Maroons de Chatham ||  || 9 || || || || 540 || 44 || 4,88 || || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1956-1957 || Reds de Providence || LAH || 7 || 4 || 3 || 0 || 420 || 29 || 4,14 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1957-1958 || Reds de Providence || LAH || 1 || 0 || 1 || 0 || 70 || 2 || 1,71 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1957-1958 || Lions de Trois-Rivières || LHQ || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 6 || 6,00 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1958-1959 || Reds de Providence || LAH || 10 || 1 || 9 || 0 || 600 || 39 || 3,90 || || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1958-1959 || Presidents de Washington || EHL || 3 || 1 || 2 || 0 || 180 || 18 || 6,00 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en juillet 1925
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Reds de Providence
Décès en novembre 2004
Décès à 79 ans
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Generals d'Oshawa
Membre du Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey
Champion de la Coupe Calder